Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Hołdanowicz – polski samorządowiec i przedsiębiorca
 Leszek Hołdanowicz – polski grafik, plakacista, pedagog